Roscoe Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Roscoe Township du comté de LaMoure dans le Dakota du Nord.
 Roscoe Township du comté de Winnebago dans l'Illinois.
 Roscoe Township du comté de Crawford dans l'Iowa.
 Roscoe Township du comté de Reno dans le Kansas.
  du comté de Goodhue dans le Minnesota.
 Roscoe Township du comté de Saint Clair dans le Missouri.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships